Zonow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Zonow (* 1993), bulgarischer Dreispringer
 Iwan Zonow (* 1966), bulgarischer Ringer